Паин:

 Паин, Исаак Израилевич (Срульевич) (1912—?) — украинский советский дирижёр, главный дирижёр Львовского симфонического оркестра.
 Паин, Эмиль Абрамович (род. 1948) — российский политолог и этнограф.
 Паин, Яков Соломонович (1898—1943) — советский живописец.